Maria Luksemburska fr. Marie de Luxembourg (ur. ok. 1305, zm. marzec 1324) – królewna niemiecka z dynastii Luksemburgów, królowa Francji i Nawarry jako druga żona Karola IV Pięknego od 1322.

Życiorys 
Urodziła się jako córka hrabiego Luksemburga Henryka VII Luksemburskiego i Małgorzaty Brabanckiej. Jej ojciec od 1308 roku był królem Niemiec, a w 1312 r., na rok przed śmiercią, został cesarzem rzymskim. Miała brata, króla Czech Jana I Luksemburskiego i siostrę Beatrycze Luksemburską, drugą żona króla Węgier Karola Roberta.  

W 1322 roku królem Francji i Nawarry został Karol Piękny, który tuż po wstąpieniu na tron zdołał unieważnić swoje małżeństwo z Blanką Burgundzką. Poślubił Marię 21 września 1322 r., w Provins. Jej koronacja odbyła się w maju 1323 roku. 

Maria będąc w ciąży miała wypadek – potrącił ją wóz i została poważnie ranna. Wydała na świat syna – Ludwika, który umarł kilka godzin później. Maria zmarła w marcu 1324 roku, w wieku 19 lat. Została pochowana w Montargis, w kościele Dominikanów. Karol rok później ożenił się po raz trzeci, z Joanną d’Évreux, wnuczką Filipa III Śmiałego.

Przypisy 

Luksemburgowie
Francuskie królowe
Królowe Nawarry
Urodzeni w 1305
Zmarli w 1324